Михаил Шишко́в:
 Шишков, Михаил Антонович (ум. 1810) — русский государственный деятель, в 1809—1810 годах — тобольский гражданский губернатор.
 Шишков, Михаил Михайлович (1927—2005) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
 Шишков, Михаил Фёдорович (1921—2015) — Герой Советского Союза.